Hieronder volgen diverse overzichten van werken die uitgebracht zijn door de band Queen.

Albums

Studioalbums

Livealbums

Compilaties

Boxsets

Ep's 
1977 - Queen's First E.P.
1993 - Five Live (met George Michael)

Video's

Singles

NPO Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|39||-||-||-||-||-||-||1431||725||771||1219||724||807||656||440||606||663||763||850||895||817||828||1140||1247||1057
|-
|align="left"|A kind of magic||-||322||489||392||584||562||525||601||732||583||573||672||537||403||760||775||880||733||918||507||582||771||761||754
|-
|align="left"|Another one bites the dust||-||-||713||498||438||521||567||638||869||620||617||686||476||337||420||512||540||524||692||197||263||387||386||414
|-
|align="left"|A winter's tale||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1842||-||-||-
|-
|align="left"|Bicycle race||575||626||-||672||681||590||584||630||753||641||713||754||697||486||837||970||991||976||1073||714||751||969||1090||1257
|-
|align="left"|Bohemian rhapsody||1||1||1||1||1||1||2||1||1||1||1||2||1||1||1||2||2||1||1||1||1||2||1||1
|-
|align="left"|Breakthru||-||-||-||-||-||-||-||-||816||-||881||-||800||592||808||783||917||900||964||816||792||973||1020||967
|-
|align="left"|Crazy little thing called love||-||463||602||601||529||458||479||582||720||565||639||727||460||525||575||727||665||639||686||364||385||447||469||518
|-
|align="left"|Don't stop me now||300||204||196||162||157||138||142||154||155||139||165||171||112||90||114||111||97||90||94||37||49||55||57||69
|-
|align="left"|Fat bottomed girls||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||606||636||776||801||946
|-
|align="left"|Friends will be friends||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1026||1008||1267||1195||1342
|-
|align="left"|Good old-fashioned lover boy||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1860||1456||1300
|-
|align="left"|Hammer to fall||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||474||443||569||523||561
|-
|align="left"|Heaven for everyone||-||-||-||-||-||-||-||-||877||-||993||-||761||778||1082||1257||1231||1651||1869||1056||1120||1325||1535||1713
|-
|align="left"|Innuendo||-||-||-||-||-||-||-||393||117||470||96||101||63||54||44||44||38||35||38||30||39||46||42||39
|-
|align="left"|I want it all||-||-||-||-||-||-||-||-||1163||-||956||909||502||637||679||802||814||867||955||422||505||606||741||675
|-
|align="left"|I want to break free||85||123||177||108||121||108||129||121||172||130||183||195||126||231||235||219||219||224||265||118||145||146||180||217
|-
|align="left"|I'm going slightly mad||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1642||1644||-||-||-
|-
|align="left"|It's a beautiful day||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1692||1129
|-
|align="left"|Killer queen||179||146||173||154||155||185||230||257||512||250||257||333||248||261||288||306||316||319||310||88||106||131||169||170
|-
|align="left"|Love of my life||-||82||108||97||111||115||78||69||82||82||73||78||75||76||82||69||74||64||72||12||13||11||12||10
|-
|align="left"|Made in heaven||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1852
|-
|align="left"|One vision||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1091||1274||1183||840||911||1308||1402||1601
|-
|align="left"|Radio ga ga||221||164||287||203||208||213||241||317||449||274||327||387||312||395||338||418||475||489||463||138||163||217||243||252
|-
|align="left"|Save me||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1067||1493||1644||1648
|-
|align="left"|Somebody to love||82||65||88||74||104||119||126||129||150||122||134||116||104||87||91||81||65||58||66||33||42||70||81||81
|-
|align="left"|Somebody to love (Live)(met George Michael)||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||575||847||838||941||517||1054||135||68||79||60||78||54
|-
|align="left"|Spread your wings||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1053||880||1207||1276||1299
|-
|align="left"|Thank God it's Christmas||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1089||1043||1206||1400||1284
|-
|align="left"|The invisible man||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1897||1787||-||-||-
|-
|align="left"|The miracle||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1576||1759||-||-||-
|-
|align="left"|These are the days of our lives||-||-||-||-||-||-||269||336||418||573||306||340||282||422||261||242||290||333||399||218||252||342||355||378
|-
|align="left"|The show must go on||-||-||-||-||-||-||175||186||298||368||239||238||183||189||165||158||177||171||197||108||107||89||105||112
|-
|align="left"|Tie your mother down||-||501||785||939||955||1015||932||1186||-||1389||918||1124||886||1108||904||978||927||912||865||732||885||986||1140||1238
|-
|align="left"|Under pressure(met David Bowie)||133||265||332||185||308||273||345||493||524||376||229||352||324||265||192||193||201||87||101||38||54||59||69||67
|-
|align="left"|We are the champions||78||128||319||223||267||247||222||271||655||301||424||470||412||601||555||672||579||543||583||216||251||383||431||388
|-
|align="left"|We will rock you||293||151||337||178||216||157||212||228||516||241||313||246||295||391||355||368||458||476||409||140||137||218||263||303
|-
|align="left"|Who wants to live forever||30||23||34||22||45||50||74||74||120||62||77||87||94||134||100||100||99||86||107||74||74||85||89||101
|-
|align="left"|You're my best friend||545||505||397||439||700||620||695||765||1042||723||581||749||774||940||739||748||817||802||764||642||690||845||942||961
|-
|align="left"|You don't fool me''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1547||1564||1478||1660||1243'''||1272||1365||1388||1481
|}

Zie ook
Queen
Discografie van Freddie Mercury
Discografie van Brian May
Discografie van Roger Taylor
Discografie van The Cross

Queen
Queen